Crociata spaziale (Poul Anderson) (The High Crusade, 1960), romanzo di fantascienza di Poul Anderson
Crociata spaziale (Jack Vance) (Emphyrio, 1969), romanzo di fantascienza di Jack Vance

Pagine correlate 
The High Crusade (disambigua)